Флаг германской земли Шлезвиг-Гольштейн () представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос: синей, белой и красной. Пропорции флага могут быть как 1:2, так и 3:5.

Варианты флага 
Флаг существует в двух вариантах: гражданском и государственном. Гражданский представляет собой стандартное сине-бело-красное полотнище, внешне он неотличим от панславянского флага. На государственном флаге изображается герб Шлезвиг-Гольштейна, и такой флаг вывешивается на всех государственных учреждениях.

История флага 
Первый похожий флаг появился ещё в 1820-х годах в Кильском университете, в корпусе Шлезвиг-Гольштейна (). В 1830-х годах под подобными флагами началось движение за выход герцогства Шлезвиг-Гольштейн из состава Дании. Официально флаг отсчитывает свою историю от 24 июля 1844 года, когда впервые он был поднят под гимн провинции. В 1845 году после разразившейся датско-прусской войны флаг был запрещён как символ сепаратизма, хотя на волне революций 1848 года снова обрёл популярность.

Во время датско-прусских конфликтов флаг Шлезвиг-Гольштейна использовался прогерманскими силами наряду с чёрно-красно-жёлтым немецким флагом. Он также иногда вывешивался на торговых судах; в те же годы впервые на кораблях появился и флаг с гербом Шлезвиг-Гольштейна. В 1864 году после очередной войны Шлезвиг-Гольштейн вошёл в состав Германии, и в 1867 году флаг был восстановлен.

Флаг использовался в провинции во время существования Германской империи, в 1935 году во время становления власти НСДАП сине-бело-красный флаг был запрещён, поскольку Гитлер расценил его использование как попытку разжечь сепаратизм в стране. В 1946 году Контрольная комиссия по Германии в лице Британского военного управления восстановила во второй раз флаг Шлезвиг-Гольштейна: 29 августа 1946 флаг впервые после войны был поднят. 18 января 1957 года флаг Шлезвиг-Гольштейна в третий раз был принят в качестве официального.

Похожие флаги 
Помимо панславянского флага и флага Югославии, на флаг Шлезвиг-Гольштейна очень похож Флаг Мекленбурга-Передней Померании: отличием является присутствие золотой горизонтальной полосы посередине. Также похожими являются флаги Люксембурга и Нидерландов, если их отразить сверху вниз (отличие, однако, состоит в яркости полос). Также прослеживается связь с флагом России, правящей династией в которой до 1917 года были Романовы-Гольштейн-Готторп, по мужской линии происходившие от Ольденбургской династии.

Примечания

Литература 
 Jan Schlürmann: Dreifarb, Löwen, Nesselblatt – Schleswig-Holsteinische Flaggen vom Mittelalter bis in die Gegenwart. In: Schleswig-Holstein, 2005, H. 10, S. 1–3, .
 Jan Schlürmann: Zwischen Dreifarb’ und Dannebrog. Hoheitliche und nationale Symbolik als Spiegel schleswig-holsteinischer Identitäten vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. In: Fouquet, Hansen, Jahnke, Schlürmann (Hrsg.): Von Menschen, Ländern, Meeren. Festschrift für Thomas Riis zum 65. Geburtstag. Der Andere Verlag, Tönning 2006, S. 69–90.

См. также 
 Герб Шлезвиг-Гольштейна

Ссылки 
 Informationen der Landesregierung zu den Symbolen Schleswig-Holsteins 
 Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte: Wappen und Flagge 

Флаг
Флаги-триколоры